Чирко Іван Корнійович (1922—2003) — український письменник-перекладач китайської та японської літератури.
 Чирко Михайло Кузьмич (1918 — ?) — радянський футбольний суддя та тренер.
 Чирко Пилип Антонович (1859—1928) — український живописець, член Товариства передвижників.

Див. також 
 Чирков
 Чирка